Теорема  Гротендика о расщеплении даёт классификацию голоморфных векторных расслоений над комплексной проективной прямой.
А именно, она утверждает, что каждое голоморфное векторное расслоение над  является прямой суммой голоморфных 1-мерных расслоений.

История 

Теорема названа в честь Александра Гротендика, доказавшего её в 1957 году.
Она эквивалентна теореме, доказанной ранее Джорджем Биркгофом в 1913 году,
но была известна уже в 1908 году Йосипу Племелю
и в 1905 году Давиду Гильберту.

Формулировки 

Формулировка Гротендика

Каждое голоморфное векторное расслоение  над  голоморфно изоморфно прямой сумме линейных расслоений:
 
где  обозначает расслоение с классом Черна .
Более того, это представление единственно с точностью до перестановки слагаемых.

Формулировка Биркгофа

Обратимая матрица , каждая компонента которой является многочленом Лорана от , представляется в виде произведения
,
где матрица  — многочлен от ,
 — диагональная матрица, 
и матрица  — многочлен от .

Приложения 
Теорема Гротендика о расщеплении используется в доказательстве Микалефа и Мура теоремы о сфере для   положительной комплексифицированной кривизной в изотропных направлениях.

Вариации и обобщения 
 Тот же результат имеет место для алгебраических векторных расслоений над   для любого поля  .

Примечания

Литература 
 .

Расслоения
Алгебраическая геометрия